Asgard Legionnaires era uma banda de heavy metal da cidade de Doha, no Catar. O grupo, formado em 2002, lançou apenas uma demo antes de encerrar suas atividades.

História
A banda Asgard Legionnaires foi formada em 2002, com a proposta de executar um heavy metal com grandes influências do movimento NWOBHM. Oficialmente, o Asgard Legionnaires foi a primeira banda de heavy metal do Catar. Em 2005, a banda lançou seu único trabalho, uma demo de nome Asgard Legionnaires, contendo três composições, entre elas um cover do Iron Maiden. A temática predominante nas letras das músicas do grupo era a História e a Mitologia. Ao lançar sua demo, o Asgard Legionnaires tornou-se também a primeira banda de heavy metal a lançar um trabalho em Catar. Contudo, pouco depois, a banda encerrou suas atividades.

Últimos Integrantes
 Nasir Mestahiri – vocal e guitarra
 Yoan Larrieu – vocal e guitarra
 Yassine Banmosbah – baixo
 Ateek Chima – bateria

Discografia
 Asgard Legionnaires – 2005 (demo)

Bandas do Catar
Bandas formadas em 2002
Bandas de heavy metal do Catar